Breve puede referirse a:

 El breve, signo diacrítico usado en el alfabeto latino para indicar una vocal corta (˘).
 La breve, nombre alternativo de la figura musical cuadrada.
 El breve, género periodístico que se caracteriza por su brevedad.
 El breve apostólico o pontificio; tipo de documento emitido por el papa con menos formalidad que las bulas o encíclicas.